Światowy Finał IAAF 2007 (ang. 2007 IAAF World Athletics Final) – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 22 i 23 września 2007 na Gottlieb-Daimler-Stadion. Po raz drugi Światowy Finał Lekkoatletyczny zorganizowano w niemieckim Stuttgarcie. Była to 5. edycja imprezy.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Światowego Finału IAAF 2007

2007
2007 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Stuttgarcie
2007 w Niemczech